Schop (gebruiksvoorwerp)
Philine, een geslacht bij de weekdieren